ФСР — аббревиатура. Может означать:

 Форум свободной России
 Фундаментальная система решений
 Федерация скалолазания России
 Федеральная служба расследований
 Федерация скалолазания России

Примечания